Лонжюмо́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 19 км на південь від Парижа, 13 км на північний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8581 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 21411,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт.
 [ Розташування муніципалітету Лонжюмо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн
Передмістя Парижа